Loveless (album)
 Loveless (manga)
 Loveless (komiks)